Wu Chengying (Xangai, 21 de abril de 1975) é um ex-futebolista profissional chinês, foi um defensor.

Títulos

Shanghai Shenhua
Chinese Jia-A League: 1995
Chinese FA Cup: 1998

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Xangai
Futebolistas da China
Futebolistas do Shanghai Shenhua
Futebolistas do Dalian Shide
Futebolistas do Beijing Renhe Football Club
Jogadores da Seleção Chinesa de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 1996
Futebolistas da Copa da Ásia de 2000
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002